Górka (gromada w powiecie brzeskim)
 Gromada Górka (powiat sokólski)
 Górka Duchowna (gromada) (powiat leszczyński)
 Targowagórka (gromada) (powiat średzki / wrzesiński)
 Węgierska Górka (gromada 1954–1957) (powiat żywiecki)
 Węgierska Górka (gromada 1961–1972) (powiat żywiecki)